Sredozemske igre 2005, uradno poimenovane XV. Sredozemske igre Almería 2005 so bile 15. Sredozemske igre, ki so se odvijale v Almerii, Španija med 24. junijem in 3. julijem 2005. Na njih je nastopilo 3214 športnikov (2134 moških in 1080 žensk) iz 21 držav. Tekmovalo se je v 27 športih in 258 disciplinah.

Medalje po državi

Maskota

Maskota se je imenovala Indalo, navdih zanjo pa je organizator dobil pri jamskih slikarijah iz Almerije, na katerih je bil upodobljen človek, ki nad glavo drži lok.

Športi

 Lokostrelstvo
 Atletika
 Košarka
 Odbojka na mivki
 Balinanje
 Boks
 Kajak in kanu
 Kolesarstvo
 Konjeništvo

 Sabljanje
 Nogomet
 Golf
 Športna gimnastika
 Ritmična gimnastika
 Rokomet
 Judo
 Karate
 Veslanje

 Jadranje
 Strelstvo
 Plavanje
 Namizni tenis
 Tenis
 Odbojka
 Vaterpolo
 Dvigovanje uteži
 Rokoborba

Države udeleženke

  Albanija
  Alžirija
  Bosna in Hercegovina
  Hrvaška
  Ciper
  Egipt
  Francija

  Grčija
  Italija
  Libanon
  Libija
  Malta
  Monako
  Maroko

  San Marino
  Srbija in Črna gora
  Slovenija
  Španija
 
  Tunizija
  Turčija

Tekmovalci

Reference
 Almeria 2005 - rezultati

Zunanje povezave 
  Almeria 2005 - uradna stran
Mednarodni komite 
Rezultati 

2005 v športu
Športne prireditve v Španiji
 
Almeria